Наде́жда Ви́кторовна Кичено́к () — украинская теннисистка; победительница восьми турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Надежда — одна из двух дочерей-близнецов Елены и Виктора Киченка; её сестру зовут Людмила.
 
В семь лет на теннисных кортах в Крыму они впервые попробовали себя в теннисе. Любимые покрытия Надежды — хард и трава, лучший элемент игры — удары с отскока.

Спортивная карьера 

В августе 2018 года со своей сестрой участвовала на турнире в Сан Хосе в парном разряде. Сёстры Киченок смогли пройти до финала, но в решающем матче уступили дуэту Чань/Пешке.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (11)

Победы (4) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (17)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (47)

Победы (24)

Поражения (23)

История личных встреч

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Профиль на Теннисном портале Украины 

Теннисисты Украины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года